Jaberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Jaberg, eine politische Gemeinde im Kanton Bern in der Schweiz
 Jaberg (Hilden) (106,6 m), Berg im Stadtgebiet von Hilden, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Jaberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Jaberg (1917–1998), Schweizer Jurist und Politiker
 Karl Jaberg (1877–1958), Schweizer Romanist, Sprachwissenschaftler und Dialektologe
 Sabine Jaberg (* 1965), deutsche Politologin